В этой статье представлен список известных людей, умерших в 969 году.

См. также: :Категория:Умершие в 969 году

Июль 
 11 июля — Ольга — княгиня, правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря Старого. Первая из Рюриковичей приняла христианство ещё до официального крещения Руси; святая равноапостольная Русской православной церкви

Декабрь 
 декабрь — Никифор II Фока — военачальник, затем византийский император (963—969)

Точная дата смерти неизвестна 
 Иейав ап Идвал — король Гвинеда (950—969)
 Михайло Крешимир II — король Хорватии (949—969) из династии Трпимировичей
 Одельрик Реймский — архиепископ Реймса (962—969)

См. также 
 Список умерших в 968 году
 Список умерших в 970 году

0969
Умершие в 969 году